Неретва — річка в Боснії і Герцеговині і Хорватії. 
 Неретва — річка в Україні, притока Західного Бугу.
 П-812 «Неретва» - підводний човен ВМС Югославії типу «Сутьєска». Перебував на службі протягом 1961-1987 років.